Fanck ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Fanck, deutscher Geologe und Filmregisseur, Berg-, Sport-, Ski- und Naturfilmpionier
 Arnold Ernst Fanck, deutscher Kinderdarsteller, Fotograf und Kameraassistent
 Christoph Friedrich Fanck, deutscher Kaufmann und Unternehmensdirektor
 Matthias Fanck, deutscher Fotograf, Filmschaffender und Autor